Seliște ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Seliște (Arad), Dorf im Kreis Arad
 in der Republik Moldau:
 Seliște (Leova), Dorf im Rajon Leova
 Seliște (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni
 Seliște (Orhei), Gemeinde im Rajon Orhei

Siehe auch:
 Săliște
 Seliștea